Ein Zopf ist das Ergebnis beim Flechten. Speziell zu erwähnen sind:
 Zopf, Frisur
 Zopf, Schutzgebiet im Kanton Luzern
 Zopf als Strickmuster, siehe Stricken #Strickmuster
 Hefezopf, geflochtenes süßes Hefegebäck
 Butterzopf, im südlichen deutschen Sprachraum ein geflochtenes ungesüßtes Hefegebäck
 Zwiebelzopf, dekoratives Geflecht
 Haarzopf, ein Stadtteil von Essen
 Zopf (Forstwirtschaft) mehrere Begriffe in der Forstwirtschaft  
 Zopf, Wipfel, oberster Teil des Baumes 

Zopf ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina Zopf (* 1974), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Carl Zopf (1858–1944), deutscher Maler
 Johann Heinrich Zopf (1691–1774), Pietist, Lehrer und Historiker
 Josef Zopf (1845–1901), Fossiliensammler
 Julius Zopf (1838–1897), österreichischer Maler 
 Paul Zopf († 1738), österreichischer Hofnarr und Winkeladvokat
 Theodor Zopf (1834–1897), deutscher Arzt und Politiker (NLP) im Fürstentum Reuß älterer Linie
 Wilhelm Zopf (1846–1909), deutscher Botaniker und Biologe
 Yurdagül Zopf (* 1974), deutsche Medizinerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:

 Zopfgruppe, mathematischer Begriff
 Zopff
 Zöpf
 Zopfstil, in der deutschen Baukunst ein Stil im Übergang zwischen Rokoko und Klassizismus in der Zeit um 1760 bis 1790